Шлакоситаллы — стеклокристаллические материалы (ситаллы), получаемые управляемой катализированной кристаллизацией стёкол, сваренных на основе металлургических, топливных и других шлаков, минерального и синтетического сырья.

Пеношлакоситаллы — вспененные шлакоситаллы с ячеистой структурой, имеющий малую гигроскопичность и незначительное водопоглощение с рабочей температурой до 750 °С.

Материалы применяются для теплоизоляции, а также внутренней или наружной облицовки поверхностей.

Технология получения 

Зарождение центров кристаллизации и рост на них кристаллов основных кристаллических фаз происходят одновременно во всём объёме стекла в процессе термической обработки. Шлакоситаллы состоят из мельчайших кристаллов (размером от долей до нескольких мкм) в сочетании с остаточным стеклом (меньше  по объёму).

Свойства 

Характеризуются высокой химической устойчивостью (кислото- и щёлочестойкость) и стойкостью к истиранию.

История получения 
Впервые шлакоситаллы синтезированы в 1959 году в результате совместных работ Константиновского (Донецкая область) завода «Автостекло» и Московского химико-технологического института имени Менделеева.

Шлакоситаллы получают на основе металлургических шлаков и модификаторов CaF2, TiO2 и других. У шлакоситаллов очень высокая прочность (Rсж = 300…600 МПа; Rиж = 90…120 МПа), износостойкость и химическая стойкость. Прочность близка с такими материалами как: гранит, габбро 

Шлакоситаллы получают из огненно-жидких шлаков, в которые вводят добавки, корректирующие их химический состав, и катализаторы кристаллизации (модификаторы TiO2, CaF2, P2O5 и другие). Шлакоситаллы при плотности 2500…2650 кг/м3 имеют высокую прочность (при сжатии до , при изгибе до ), низкое водопоглощение (близко к нулю). Особенно ценные качества шлакоситаллов — высокая химическая и термическая стойкость, морозостойкость и малая истираемость.

Автоматизированное производство шлакоситалла методом непрерывного проката — первая в мире поточная механизированная линия была запущена на заводе «Автостекло» в городе Константиновка Донецкой области в 1966 году. Линия была разработана на основе результатов работы видного советского учёного-химика Н. М. Павлушкина по созданию технологий катализированной кристаллизации стёкол и выявлению путей управления этими процессами.

Применение 
Шлакоситаллы изготовляются в виде непрерывной ленты и прессованных плит. Окрашены в массе в белый или серый цвет, могут быть покрыты цветными керамическими красками. Изделия из шлакоситаллов недороги и долговечны, применяются в строительстве, химической, горнорудной и других отраслях промышленности для защиты строительных конструкций и оборудования от коррозии и абразивного износа.

В строительстве 
Шлакоситаллы используются в строительстве для мощения полов, лестничных ступеней, наружной облицовки стен (в том числе утепления) и внутренних перегородок (в том числе для звукоизоляции), включая облицовку ответственных частей гидросооружений, в качестве кровельного материала и для других целей.

В дорожном строительстве применяется в качестве дорожных плит для покрытия тротуаров и в качестве бортовых камней.

Примечания

Литература 
 Нормативная литература
 ГОСТ 4.205-79 Система показателей качества продукции (СПКП). Строительство. Стекло строительное и изделия из стекла и шлакоситалла. Номенклатура показателей.
 ГОСТ 19246-82 (отменён) Листы и плиты из шлакоситалла. Технические условия.
 ГОСТ 19246-73 (отменён) Листы и плиты из прокатного шлакоситалла.

 Техническая литература
 
 
 Ефимов Н. Н., Яценко Е. А., Паршуков В. И. и  Особенности синтеза строительных стеклокомпозиционных материалов на основе золошлаковых отходов ТЭС с применением наномодификаторов. — Новочеркасск: Новочеркасский политехнический институт. 

Материалы
Строительные материалы